Eliezer Greenberg (1896-1977) – izraelski poeta;
 Eliezer Greenberg (1912-1965) – izraelski malarz.